Ташелка:

 Ташёлка — село в Самарской области.
 Ташелка (приток Свияги) — река в Ульяновской области.
 Ташёлка (приток Бирли) — река в Ульяновской и Самарской областях.
 Ташелка — река в Оренбургской области, приток Иртека.